Barrio Nuevo o Barrionuevo puede referirse a:

Toponimia

en Argentina 
 Barrio Nuevo, barrio de la ciudad de Neuquén, en la provincia del Neuquén.

en España 
 Barrio Nuevo (C.P. 11149), localidad del municipio de Conil de la Frontera, en la provincia de Cádiz.
 Barrio Nuevo, localidad del municipio de Cúllar, en la provincia de Granada.
 Barrio Nuevo, localidad del municipio de Huéscar, en la provincia de Granada.
 Barrio Nuevo, localidad del municipio de Orihuela, en la provincia de Alicante.
 Barrio Nuevo, barrio de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 Barrio Nuevo, barrio de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 Barrio Nuevo de la Estación, localidad del municipio de Mieres, en el Principado de Asturias.
 Barrio Nuevo de San Clemente, localidad del municipio de Huéscar, en la provincia de Granada.
 Cabezón-Barrio Nuevo, localidad del municipio de Cabezón de Pisuerga, en la provincia de Valladolid.
 Barrionuevo (C.P. 33794), localidad del municipio de Castropol, en el Principado de Asturias.
 Parcocha-Barrionuevo (C.P. 48520), localidad del municipio de Valle de Trápaga, en la provincia de Vizcaya.
 Barrio Novo, localidad del municipio de Ribadeo, en la provincia de Lugo.
 O Barrio Novo, localidad del municipio de Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo.
 Barrionovo, localidad del municipio de Oya, en la provincia de Pontevedra.

en México 
 Barrio Nuevo Tultitlán, colonia del municipio Ecatepec de Morelos, en el Estado de México.

en Venezuela 
 Barrio Nuevo, barrio de la ciudad de Cabimas, en el estado de Zulia.

Personalidades 
 Luis Barrionuevo (1942-), político argentino.
 Noel Barrionuevo (1984-), jugadora de hockey argentina.
 José Barrionuevo Peña (1942-), político español.
 Raly Barrionuevo, cantante argentino.
 Raúl Armando Barrionuevo, político chileno.
 Federico Barrionuevo, jugador de fútbol argentino.
 Natalia Barrionuevo, cantante argentina.
 Walter Barrionuevo, político argentino.
 Manuel Martínez Barrionuevo, escritor y periodista español.